Вимиозу:

 Вимиозу — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Браганса.
 Вимиозу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.